Bernadette (film, 1943) - amerikai filmdráma Henry King rendezésében, a főszerepben Jennifer Jones
Bernadette (film, 1989) - francia film, Sydney Penn és Emmanuelle Riva főszereplésével

Hasonló elnevezések
 Lásd: Bernadett